Чемпіонат Полтавської області з футболу та Кубок Полтавської області з футболу у сезоні 2011 року. Переможцем Чемпіонату стає команда, що посідає перше місце в Першій лізі Полтавщини. Переможцем Кубку стає команда, що здобуде перемогу у фіналі Кубка.

1 ліга

2 ліга

Друга ліга, група А

Друга ліга, група Б

Кубок Полтавщини 2011

Див. також 
 Чемпіонат Полтавської області з футболу

Джерела 
 Перша ліга. Підсумкова таблиця 2011
 Друга ліга. Група «А» — 2011
 Друга ліга. Група «Б» — 2011

2011 у футболі
Чемпіонат Полтавської області з футболу
2011 в українському спорті
2011 у Полтавській області